Ostrý (tschechisch, „der Scharfe“) bezeichnet:

einen Berg im Böhmerwald, siehe Osser
einen Berg in den Mährisch-Schlesischen Beskiden; siehe Ostrý (Beskiden) 
einen Berg im Böhmischen Mittelgebirge am Hradišťany, siehe Ostrý (Hradišťany)
einen Berg im Böhmischen Mittelgebirge bei Ústí nad Labem; siehe Vysoký Ostrý
einen Berg im Böhmischen Mittelgebirge bei Milešov, siehe Ostrý (Milešov)
einen Berg im Křivoklátsko; siehe Ostrý (Křivoklátsko) 

eine Burg im Böhmischen Mittelgebirge bei Benešov nad Ploučnicí, siehe Burg Šarfenštejn
eine Burg im Böhmischen Mittelgebirge auf dem Ostrý bei Milešov, siehe Burg Ostrý

ein österreichischer Journalist, siehe Vincenz Ludwig Ostry